Красное мангровое дерево () — термин, используемый неавторитетными источниками для обозначения следующих видов растений:
 Красное мангровое дерево — Rhizophora mangle
 Красное мангровое дерево — Rhizophora mucronata